МФК «Сибиряк» в сезоне 2013/2014 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2013/14.

Итоги прошедшего сезона (2012/2013) 

По итогам сезона в Суперлиге команда заняла 4-е место, проиграв «бронзовую» серию 0—3 «Тюмени». В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала, где уступила «Дине». Лучшим бомбардиром, второй год подряд, стал универсал Умберто — 25 голов в 28 играх (0,9 гола за игру), он же болельщиками клуба, был выбран как лучший игрок сезона .

Хронология событий 
• 21 — 30 июля 2013 г. прошёл первый учебно-тренировочный сбор в г. Бердске.

• 2 — 16 августа 2013 г. прошёл второй учебно-тренировочный сбор в Чехии, где команда сыграла три товарищеские игры с чешскими командами: «Эра-Пак» — 2:2 (Н.Плахов, Шуша) и 4:4 (Умберто, Тимощенков, Котляров, Н.Плахов), «Балтикфлора» — 2:2 (Котляров (2).

• 24 — 28 августа 2013 г. МФК «Сибиряк» участвовал в розыгрыше Кубка Урала (Екатеринбург), где занял 1-е место: «Тюмень» — 5:1 (Иванов, Котляров, Канивец, Н.Плахов, Феррао-а/г), «Синара» — 3:7 (Дарлан, Малышев, Фахрутдинов-а/г), «Кайрат» — 5:2 (Покотыло (2), Шуша, Умберто, Н.Плахов), «Тулпар» — 3:2 (Малышев, Котляров, Иванов), «Ямал-НУБК» — 6:3 (Иванов (2), Шуша (2), Тимощенков, Дарлан). По итогам турнира самым ценным игроком был признан Николай Плахов, а лучшим игроком — Сергей Иванов. 

• 1 сентября 2013 г. клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2013/14: на один матч от 150 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 2 400 до 5 000 рублей. 

• 3 сентября 2013 г.  полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский встретился с тренерским составом и игроками «Сибиряка», где подчеркнул, что перед клубом стоят задачи получить высокий результат в чемпионате России:

«Сибиряк» – это народная команда, команда всех болельщиков и всего Новосибирска, поэтому важно, чтобы вы радовали всех, кто здесь живет».

• 5 ноября 2013 г.  клуб принял решение расстаться с бразильским легионером Шушей, игрок был исключен из заявки команды на сезон.

• 20 ноября 2013 г.  клуб, по обоюдному согласию, разорвал контракт с бразильским легионером Пишотом.

• 1 декабря 2013 г.  клуб подписал долгосрочный контракт с бразильцем Лео Сантана из «Кайрата». Выступать за команду футболист сможет после 28 января 2014 года, когда в российском чемпионате откроется период дозаявок.

• 5 февраля 2014 г.  клуб подписал контракт с бразильским универсалом Сиднеем из «Тулпара». 

• 6 и 7 февраля 2014 г. команда в Новосибирске сыграла две товарищеские игры с «Кайратом» — 6:2 (Канивец (3), Лео Сантана, Иванов, Котляров) и 5:4 (Чудинов, Котляров, Канивец, Покотыло, Лео Сантана).

• 13 февраля 2014 г.  клуб принял решение выставить на трансфер голкипера команды Леонида Климовского.

• 21 марта 2014 г. Руководство клуба приняло решение отстранить Юрия Руднева от занимаемой должности главного тренера клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Куксевич.

• 4 июня 2014 г. болельщики «Novosibirsk Ultras» признали защитника Ришата Котлярова лучшим игроком сезона.

Трансферная политика

Пришли

Ушли 

* В аренду

Чемпионат России 

Таблица регулярного чемпионата

Примечание : решением КДК РФС с "Синары" сняты 3 очка.

Кубок России

Состав с начало сезона 

 Президент клуба — Григорий Власов
 Главный тренер — Юрий Руднев (ушёл 21.03.2014)
 Помощник главного тренера — Евгений Куксевич
 Тренер — Вячеслав Михеев
 Тренер вратарей — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» выступал в Первенстве России среди команд Первой лиги зоны «Урал», где занял восьмую строчку в итоговой турнирной таблице первенства.

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2013/2014
 Кубок России по мини-футболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 

МФК «Сибиряк»
2013 год в мини-футболе
2014 год в мини-футболе